Экватория — название некоторых административно-территориальных единиц Южного Судана:
 Западная Экватория
 Центральная Экватория
 Восточная Экватория

Административное деление Южного Судана